Warta (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź
Warta (rivier), een rivier in Polen
Warta (stad), een stad in Polen